

Pessoas 
 Antônio Lemos
 Duarte de Lemos - fidalgo e militar português
 Fê Lemos
 Flávio Lemos
 Gaspar de Lemos – navegador português
 Mário Lemos Pires – último governador do Timor Português
 Miguel Lemos
 Salete Lemos
 Sande Lemos
 Senhor da Trofa - senhorio do século XV, pertencente à família Lemos
 Ubiratan de Lemos

Locais 
 Lemos (São Tomé) – aldeia em São Tomé e Príncipe
 Monforte de Lemos – município da Galiza

Desambiguações de sobrenomes‎
Desambiguações de topônimos